Cette page contient les pages d'homonymie de Rock et Rocks.

Rock est un mot anglais qui signifie .

Patronyme 

 Allan Rock (1947-), homme politique canadien, ministre libéral ;
 Andrew Rock (1982-), athlète américain ;
  (né en 1926), homme d'affaires américain ;
 Bob Rock (1954-), musicien et producteur canadien ;
 Brandon Rock (1972-), athlète américain ;
 Chris Rock (1965-), humoriste, acteur, réalisateur et producteur américain ;
 Joe Rock (1893-1984), producteur, acteur, réalisateur, scénariste et monteur américain ;
 John Rock (1890-1984), obstétricien et gynécologue américain ;
 Kate Rock, baronne Rock (1968-), femme politique britannique et membre de la Chambre des lords ;
 Kid Rock (1971-), chanteur américain ;
 Lawrence Rocks (1933-), chimiste américain ;
 Margaret Rock (1903-1983), mathématicienne et cryptanalyste britannique ;
 Mick Rock (1948-2021), photographe britannique ;
 Peter Rock (1941-), footballeur est-allemand ;
 Raymond Rock (1922-2016), député fédéral québécois de Jacques-Cartier—Lasalle.

Pseudonyme 

 Ad-Rock (1966-), rappeur américain.

Toponyme 

 Rock, affluent du Mississippi ;
 D-Rock, surnom de la ville de Decatur dans l'Alabama aux États-Unis ;
 La Rock Cabin, cabane américaine située dans le comté de Skagit, dans l'État de Washington ;
 La Rock House, maison américaine située dans le comté de Grand, dans l'Utah ;
 L'Île Rock, petite île de l'archipel de Hochelaga dans le fleuve Saint-Laurent près de Montréal au Canada.

Musique

Genre 

 Rock, genre musical regroupant les courants, styles et formes issus du rock 'n' roll et qui en ont gardé les éléments caractéristiques de base
 Rock, danse associée au rock 'n' roll des années 1950

Chanson 

 , chanson de Primal Scream présente sur l'album Give Out But Don't Give Up sorti le

Album 

 , album de Pleymo sorti le 
 , EP de  sorti le 

 , album d'Aerosmith sorti le 
 , album de Bertignac sorti en 
 , album de  sorti le

Cinéma et télévision 
 Rock, film documentaire d'Alekseï Outchitel sorti en 1988
 Rock, film américain réalisé par Michael Bay en 1996
 Rocks, film britannique de Sarah Gavron sorti en 2019
 Rock, série télévisée québécoise datant de 1988
 Rock, personnage de la série de jeux vidéo Soul
 Rock, personnage de fiction de Saint Seiya (Les Chevaliers du Zodiaque)

Autre 
 Rock, revue éphémère diffusée en kiosque de 1981 à 1985
 Hitachi Rock est une série de trains construits par Hitachi Rail STS et exploités par Trenitalia et Trenord en Italie.
 Loi de Rock, loi économique dans le domaine des semi-conducteurs

Voir aussi 
 

Homonymie de titre
Patronyme anglais
Homonymie d'hydronyme
Surnom